De Donatis – cognome italiano
 Angelo De Donatis – cardinale e arcivescovo cattolico italiano